Carl Schirren ist der Name folgender Personen:

* Carl Schirren (Historiker) (1826–1910), deutschbaltischer Historiker
 Carl Schirren (Mediziner, 1861) (1861–1921), deutscher Dermatologe
 Carl Schirren (Mediziner, 1922) (1922–2017), deutscher Dermatologe und Androloge

Siehe auch:
 Carl-Schirren-Gesellschaft, deutschbaltische Kulturgesellschaft